Вегас-дель-Кондадо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 122,61 км². Население — 1 240 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Леона